Il doppio maschile  del Congoleum Classic 1979 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Raymond Moore e Roscoe Tanner erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro David Graham e John Sadri.

Gene Mayer r Sandy Mayer hanno battuto in finale 6–4, 7–6 Cliff Drysdale e Bruce Manson.

Teste di serie

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (secondo turno)
 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinale)
 Frew McMillan /  Dick Stockton (secondo turno)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinale)

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale) 
 Raymond Moore /  Roscoe Tanner (secondo turno) 
 Gene Mayer /  Sandy Mayer (campioni) 
 Syd Ball /  Ross Case (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Congoleum Classic 1979